Ararat kan syfta på följande:
 Ararat (film), kanadensisk film från 2002

Geografi

Armenien 

 Ararat (ort i Armenien, Ararat), 
 Ararat (provins),

Australien 

 Ararat, Victoria, ort, 
 Rural City of Ararat, Victoria,

Turkiet 

 Ararat, berg, Ağrı, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar